Кезма — фамилия.
 Кезма, Александр Гаврилович (при рождении Искандер Джебраил Кезма; 1860—1935) — деятель русского присутствия в Святой Земле, член Императорского Православного Палестинского Общества.
 Кезма, Тауфик Гаврилович (1882—1958) — русский и советский учёный, востоковед, арабист, иранист, тюрколог, выходец из арабского мира.